Toden steht als Abkürzung für:
das ehemalige vom Verkehrsamt der Präfektur Tokio betriebene elektrische Straßenbahnnetz Tōkyō Toden, siehe Straßenbahn Tōkyō
die letzte verbliebene Straßenbahnlinie des früheren Tōkyō-to Densha-Netzes im Norden von Tokio, siehe Toden Arakawa-Linie
die Tosa Denki Tetsudō (engl. Tosa Electric Railway), siehe Straßenbahn Kōchi

Tōden steht als Abkürzung für:
der seit 1951 bestehende als „Tōden“ bekannte Energieversorgungs- und Stromkonzern aus Tokio, siehe Tōkyō Denryoku
Tōkyō Dentō, bis 1939 bestehendes Elektrizitätsunternehmen und indirekter Vorläufer von Tōkyō Denryoku
Tōkyō Densha Tetsudō, einen zwischen 1903 und 1905 bestehenden Vorläufer der Tōkyō-to Densha

TODEN